Бозониды () — две династии франкского происхождения, из которых происходили короли Прованса, один король Франции, несколько герцогов Бургундии и королей Италии, графы Арля и Прованса. Название получила по имени, наиболее часто встречавшемуся в роду — .

История рода 
Существовало два рода Бозонидов, связанных между собой родством по женской линии.

Графы Арля и Прованса, короли Италии 
Один род (его иногда называют Арльской династией или Гугониды) ведет начало от Бозона Древнего (умер ранее 855), графа Арля. Его дочь Теутберга была женой короля Лотарингии Лотаря II. Его потомки были графами Арля, а внук Гуго (умер в 947) и правнук Лотарь II (умер в 950) были королями Нижней Бургундии (Прованса), а потом Италии. После смерти Лотаря в 950 году старшая линия рода угасла. От младшего брата Гуго, Бозона Тосканского (умер в 936), иногда выводят более поздних графов Арля, которые позже получили титул сначала маркиза Прованса (975 год), а затем графа Прованса. Этот род, в свою очередь, разделилась на 2 линии, происходящие от двух сыновей графа Бозона II. Старшая, идущая от Ротбальда II, угасла в 1037 году со смертью графа Гильома III. Младшая, идущая от Гильома I, угасла в 1093 году со смертью графа Бертрана II. Однако документального подтверждения происхождения графов Прованса от Бозонидов не существует.

Короли Прованса и герцоги Бургундии 
Второй род Бозонидов (иногда его называют Бивиниды) ведет начало от Бивина (умер около 862), аббата Горца и графа Меца. Точное его происхождение не установлено, но существуют несколько версий:
 сын графа Амьена Ричарда II (умер после 801), происходившего из ветви Арнульфингов (позже Каролингов);
 сын Бозона Древнего — сейчас эта версия практически отвергнута, считается, что Бивин был женат на дочери Бозона.
 ветвь Арнульфингов (позже Каролингов) — происхождение Бивина выводят от Хильдебранда I (около 682—751). Он показывается или сыном Хильдебранда II, сеньора Перраси, или Терри (умер в 840), графа Отёна.
 сын Ардуина (умер в 826), графа Понтье.
Одна из дочерей Бивина, Ришильда, вышла замуж за короля Франции Карла II Лысого. А от 2-х сыновей пошли две линии рода: от старшего, Бозона (умер в 887) — Нижнебургундская, а от младшего, Ричарда I Заступника — Бургундская.

Бозон Вьеннский в 879 году стал королём Нижней Бургундии. Его сын, Людовик III Слепой (умер в 928), после смерти отца унаследовал Прованс, а в 899 году был выбран королём Италии (899—905). В 901 году папа Бенедикт IV увенчал его в Риме императорской короной. Однако власть Людовика над Италией оспаривал Беренгар I, который вынудил его покинуть страну. Вернувшись в 904 году, Людовик овладел Ломбардией, однако в 905 году Беренгар I взял его в плен в Вероне, ослепил и выслал в Прованс, где он и оставался до конца жизни. Его сын Карл Константин (умер в 962) был графом Вьенна.

Ричард I Заступник значительно увеличил владения рода: к 898 году он подчинил большинство бургундских графств, став сначала маркизом, а потом герцогом Бургундии. А его старший сын, Рудольф I в 923 году был выбран королём Франции. После этого Бургундия перешла ко второму сыну Ричарда — Гуго Чёрному.

Генеалогия Бозонидов

Примечания

Ссылки 
 сайт Mittelalterliche Genealogie: Die Genealogie der Franken und Frankreichs (BOSONIDEN — Linie Burgund (Herzogtum))
 сайт Mittelalterliche Genealogie: Die Genealogie der Franken und Frankreichs (BOSONIDEN — Linie Nieder-Burgund)
 сайт Mittelalterliche Genealogie: Die Genealogie der Franken und Frankreichs (BOSONIDEN/HUGONIDEN)